Zhutang () – gmina wiejska () powiatu Zhanghua, wchodzącego w skład prowincji Tajwan, na zachodzie Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Zhutang w 2016 roku liczyła 15 491 mieszkańców – 7339 kobiet i 8152 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 4626, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 3,35 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Zhanghua